Dimock steht als Ortsname für: 

 Dimock (South Dakota), Ort im Hutchinson County im US-Bundesstaat South Dakota
 Dimock Township, Township im Susquehanna County im US-Bundesstaat Pennsylvania

Dimock ist der Familienname folgender Personen:

 Davis Dimock (1801–1842), US-amerikanischer Politiker
 Susan Dimock (1847–1875), US-amerikanische Ärztin

Siehe auch:

 Dymock, ein Dorf im Forest of Dean District in der Grafschaft Gloucestershire in England
 Dymock Poets, eine Schriftstellergruppe aus diesem Dorf